Sven Boy (Helmstedt, 1976. október 2. –) német labdarúgóhátvéd.

További információk 
Sven Boy adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1976-ban született személyek
Német labdarúgók
A VfL Wolfsburg II labdarúgói
Az Eintracht Braunschweig labdarúgói
Az Arminia Bielefeld labdarúgói
A VfL Bochum labdarúgói
A Greuther Fürth labdarúgói
A VfB Lübeck labdarúgói
A Holstein Kiel labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek